Chincha Alta, ciutat a la costa sud-central del Perú, capital de la província de Chincha (Departament d'Ica), a la conca del riu San Juan 
 Cultura chinchacultura indígena peruana que vivia prop de l'Oceà Pacífic que florí al final del període intermedi (900 dC - 1450 dC) 
 Illes Chincha, grup de tres illes marítimes al sud-oest del Perú, prop de la ciutat de Pisco a la regió d'Ica
 Província de Chincha, divisió administrativa a la regió Ica (Perú)